Sarah Stacy es un personaje ficticio del universo de Marvel Comics. Es la hermana gemela de Gabriel Stacy

Historia 
Después de la muerte de Gwen, Harry Osborn con la ayuda de Mendel Stromm, Harry construyó un laboratorio secreto en la mansión parisina Osborn  crearon un niño llamado Gabriel y una niña llamada Sarah. con la intención de vengarse de  su mejor amigo creyeran que Norman y Gwen tenían hijos gemelos juntos. Mary Jane Watson fue hipnotizada por  Mysterio para creer lo mismo. Sin embargo, aunque Peter estaba devastado al pensar que Gwen le engaño con su enemigo, en realidad esto nunca había sucedido. 

Una vez que Harry murió, una IA de él controlada por Mefisto  el Señor del Infierno, se hizo cargo del proceso de clonación se crearon varias versiones de los gemelos, pero cada uno sucumbió a la degeneración del clon celular y murió. Cuando se perfeccionaron los últimos modelos, se enviaron al mundo para enfrentarse a Peter. Gabriel hizo que se creara un modelo más que se involucró en el American Sonhistoria. Sarah fue engañada por Norman haciéndole creer que Peter Parker fue su verdadero padre y que repudió a su madre hasta el punto de asesinarla. 

La primera vez que Sarah se enfrentó junto con su hermano a Parker, fue en el lugar de la muerte de Gwen, el Puente de Brooklyn. Peter intentó convencer de que él no era su verdadero padre. Mientras Gabriel se negaba, Sarah le creyó a Peter desafortunadamente, la policía intervino y abrió fuego contra todos ellos antes de que Spider-Man pudiera calmar las cosas, y Sarah recibió un disparo.

Fue llevada al hospital, el cuerpo de Sarah rechazó todas las transfusiones de sangre hasta que Spider-Man ofreció la suya especulando que sus propias muestras de sangre inusuales ayudarían a estabilizar el suero Goblin en su torrente sanguíneo. Después de que Sarah recuperó la conciencia, mientras que Gabriel se transformó en el Duende Gris, su hermano se estrelló contra la ventana del hospital después de haber tomado un nuevo suero Goblin para y arrastró a Peter para matarlo. En su estado debilitado, Sarah pudo salvar a Spider-Man disparándole a su hermano, lo que provocó que se estrellara y perdiera la memoria. Luego, Sarah lleva a Gabriel en secreto a París y lo cuida en la propiedad de Osborn hasta que la presión de los traficantes de drogas locales para pagar las deudas de su hermano se vuelve demasiado grande y ella encuentra la manera de suicidarse. Peter fue llamado por el hospital a París para contactos de emergencia. Mientras está con ella, MJ lo busca en la mansión  y accidentalmente vuelve loco a Gabriel. Después de llegar a un acuerdo con Interpol para arrestar a los contrabandistas, Sarah se une a la organización en un esfuerzo por encontrar a su hermano.

Kindred 

Después de un tiempo, Sarah y Gabriel murieron a causa de su envejecimiento genético, y posteriormente se creó un número desconocido de clones. Cuando llegó el momento de tramar su plan, Mephisto les dio a los gemelos poderes demoníacos y aparentemente los unió al alma real de Harry con la IA de Osborn, otorgándoles acceso a todos los recuerdos y el odio de Harry. Compartiendo la identidad de los Vástagos, Gabriel y Sarah torturaron a Spider-Man durante meses bajo la apariencia de Harry Osborn, motivados por los recuerdos del odio que Harry alguna vez tuvo en vida.
Reviviendo en la Tierra, Gabriel y Sarah compartieron el manto de Kindred y rastrearon a Peter Parker como el espíritu maldito de Harry Osborn, mientras manipulaban la conciencia del comportamiento de Norman para creerles. Durante la prueba psicológica de Mysterio en Ravencroft, Sarah pareció disculparse y le permitió murmurar su nombre real. Sin embargo, ella se disculpa y lo mata, antes de enterarse de que Mysterio ha escapado de Ravencroft. Aunque enojada porque compartió el nombre de Kindred, ella lo perdonó en una estratagema para darle a Mary Jane un trabajo en una película. Durante la invasión de Symbiote, Sarah visitó la celda de Norman en Ravencroft para desahogarse, pero también implantó un parásito que sorprendió a Norman más tarde como Carnage, para ayudar a Peter a ganar  una guerra. Se aventuró al infierno para convertir a Stanley Carter en el sirviente de su familia en la tierra, enviado a una campaña violenta, Con la captura de su hermano , Sarah continuó la misión y secuestró a Carlie Cooper antes de que revelara el cadáver del verdadero Harry Osborn a Mary Jane y lo encarcelara junto con el clon de Harry antes de pasar a guiar a Otto Octavius desde lejos para volver a montar los Sinister Six originales. Cuando comenzó la Guerra Siniestra, Sarah hizo que Mysterio secuestrara a Mary Jane y le revelara cómo le lavaron el cerebro con recuerdos falsos como parte de un complot póstumo de Harry. Sarah luego reveló su verdadero rostro antes de explicar el experimento de clonación que la creó, la conexión con su encuentro "anterior" y cómo se castigaría a Peter. Después de que Peter fuera transportado a París, su batalla fue en una confrontación final en la que, a pesar de sus mejores esfuerzos no pudieron romper el espíritu de Peter, los gemelos Kindred fueron asesinados y el alma del Harry Osborn original fue liberada del Infierno.

Poderes y Habilidades 
Como Kindred, Sarah era la forma de un demonio asociado principalmente con ciempiés, jejenes y otras formas de insectos que se asocian con la tumba.
Puede resucitar personas, como lo hizo con Mysterio, puede controlar insectos y plagas de forma remota, como cuando envió un ciempiés para entrar en la cabeza de Norman Osborn mientras estaba en Ravencroft 
Como demonio, se demostró que Kindred era sobrehumanamente fuerte y venció fácilmente a Spider-Man durante su encuentro final.

Villanos de Marvel Comics
Enemigos de Spider-Man
Personajes creados por J. Michael Straczynski